U 61 bezeichnet:
 SM U 61, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 61 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 SM UC 61, ein Minen-U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg

U61